Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Amanda Coetzer e Elna Reinach che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Kathy Rinaldi 6–2, 4–6, 6–2.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Kathy Rinaldi (finale)
 Sandy Collins /  Mercedes Paz (semifinali)

 Amanda Coetzer /  Elna Reinach (campionesse)
 Debbie Graham /  Marianne Werdel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1992